Забары — название населённых пунктов на Украине:

 Забары — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Забары — село в Саратском районе Одесской области.